Комисса́рово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Комиссарово — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Комиссарово — посёлок в Заводском районе города Кемерово Кемеровской области.
 Комиссарово — село в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Комиссарово — село в Ханкайском районе Приморского края.
 Комиссарово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Комиссарово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Комиссарово — село в Заводоуковском районе Тюменской области.

Украина 
 Комиссарово — село в Великобурлукском районе Харьковской области.

См. также 
 Комиссарево